Мо́щность:

 Мощность — (в физике и технике) отношение работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени.
 Электрическая мощность
 Мощность множества — (в математике) характеристика множеств, обобщающая понятие числа элементов конечного множества.
 Вычислительная мощность компьютера — число операций, выполняемых за единицу времени.
 Производственная мощность — максимальный возможный выпуск продукции производственной единицы за определенный период.
 Статистическая мощность
 Мощность — широко используемый в геологии синоним термина «толщина» для слоёв земной коры — страт